Клопцы — деревня в Новгородской области России:
 Клопцы (Волотовский район);
 Клопцы (Марёвский район).